Мейснер () — немецкая фамилия:
 Мейснеры — дворянский род.

 Мейснер, Август Готтлиб (1753—1807) — германский писатель, один из первых в жанре криминального романа.
 Мейснер, Александр (1883—1958) — немецкий физик.
 Мейснер, Александр Фелицианович (1859—1935) — московский архитектор.
 Мейснер, Альфред (1822—1885) — германский чешский писатель и поэт, внук писателя Августа Готтлиба Мейснера.
 Мейснер, Андрей Иванович — губернский архитектор в Перми (1836—1851), в 1851 переведен губернским архитектором в Самару.
 Мейснер, Борис (1915—2003) — советолог, автор концепции «оккупации» балтийских стран.
 Мейснер, Вальтер Фриц (1882—1974) — немецкий физик.
 Мейснер, Дмитрий Иванович (1899—1980) — русский политик и белоэмигрант, автор книги «Путь эмигранта» (М., 1963 и 1966).

См. также 
 Майснер